A 2013-as finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 83. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével, 2013. április 13-án indult és október 26-án ért véget.

A bajnoki címet a HJK Helsinki szerezte meg, mely a klub történetének 26. bajnoki címe. A JJK Jyväskylä kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal három alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2012-es szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 Haka 14. helyezettként.
 Feljutott az élvonalba
 RoPS Rovaniemi, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.

A bajnokság végeredménye

 A HJK Helsinki a 2013-as szezon bajnoka.
 A HJK Helsinki részt vett a 2014–15-ös UEFA-bajnokok ligájában.
 A Honka, a VPS Vaasa és a RoPS Rovaniemi részt vett a 2014–15-ös Európa-ligában.
 A JJK Jyväskylä kiesett a másodosztályba (Ykkönen).

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok